La Cause du peuple, un journal créé par George Sand le 9 avril 1848 en pleine fronde populaire parisienne, sous le régime du Gouvernement provisoire. Seulement trois numéros ont paru. En juillet, en Angleterre, William James Linton s'en inspire et lance The Cause of the People, un organe républicain ;
 La cause du peuple, Narodnoye delo,  est un journal de langue russe fondé à Genève, en Suisse, après le congrès de la Ligue de la paix et la liberté en 1867 par un groupe de révolutionnaires russes en exil. 
 La Cause du peuple,  un journal de la Gauche prolétarienne créé en mai 1968, actif jusqu'en 1972 puis à nouveau de 1973 à 1978. Le quotidien actuel Libération est directement issu de la période 1968-1972 ;
 La Cause du peuple, un essai de Patrick Buisson.

Références